Inferno Festival oder Inferno Metal Festival steht für folgende Musikfestivals:

 Inferno Festival (Schweiz) in Lausanne
 Inferno Metal Festival Norway in Oslo
 Inferno Metal Festival India